Аббревиатура CPW может означать:
  (Communist Party of Wales) — коммунистическая партия Уэльса
 ST Kinetics CPW (Compact Personal Weapon) — сингапурский пистолет-пулемёт, разработанный компанией ST Kinetics.